Automatic kan avse:

 Automatic (album av The Jesus and Mary Chain) – ett musikalbum av The Jesus and Mary Chain
 Automatic (album av The Lost Patrol Band) – ett musikalbum av The Lost Patrol Band